Francesco Tortarolo – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Pietro Tortarolo – ingegnere e politico italiano